Двойница:
 Двойница (река в Болгарии), длиной 52 км, впадает в Чёрное море.
 Двойница (река в России), длинной 10 км, впадает в реку Чёрная Холуница (левый приток Вятки).
 Двойница — одно из названий двуствольной свирели.